Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii Album roku muzyka tradycji i źródeł / etno / folk / muzyka świata / muzyka korzeni / blues.

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Album, trad
Folk
Blues
Muzyka country
Reggae
World music